El término Al descubierto puede referirse:

a Al descubierto, película estadounidense del 2022;
 a Al descubierto, programa de televisión española;
 a Al descubierto, álbum de Olé Olé.